Zek peut faire référence à :

 Zek, terme utilisé pour désigner les prisonniers du Goulag
 Grand Nagus Zek, personnage de la série Star Trek: Deep Space Nine
 Centre d'informations de crédit (Zentralstelle für Kreditinformation - ZEK), organisme suisse de centrale des crédits centralisant et listant tous les crédits relatifs à une personne

Voir aussi 
 Zech

Homonymie